À perdre la raison, film sorti en 2012
Aimer à perdre la raison, album de Jean Ferrat
Aimer à perdre la raison, texte de Louis Aragon mis en musique par Jean Ferrat.

Voir aussi